Förde bezeichnet:

 geomorphologisch eine von einer Gletscherzunge gegrabene, üblicherweise schmale Meeresbucht, siehe Förde
 völkerrechtlich eine enge Meeresbucht unabhängig von ihrer Entstehung, siehe Seevölkerrecht
 Flensburger Förde
 Kieler Förde
 einen alten Ortsnamen im heutigen Lennestädter Ortsteil Grevenbrück, siehe Grevenbrück
 eine norwegische Kommune, siehe Førde

Siehe auch:
 Vörde